Le BIIK Kazygurt Fýtbol Klýby (en ), plus couramment abrégé en BIIK Kazygurt, est un club kazakh de football féminin fondé en 1997 et basé dans la ville de Chimkent.

Histoire 

Le club champion du Kazakhstan en 2011 participe à sa première compétition européenne lors de la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2012-2013.

Bilan sportif

Palmarès

Parcours en Coupe d'Europe

Entraîneurs du club 
  Kaloyan Petkov

Joueuses célèbres 

  Imane Chebel
  Ireen Lungu

Annexes

Lien externe

Notes et références 

Club féminin de football au Kazakhstan
Club de football fondé en 2009
Sport à Chimkent